Die NBA-Saison 1987/88 war die 42. Spielzeit der National Basketball Association. Die reguläre Saison begann am 6. November 1987 und endete am 24. April 1988. Darauf folgten die NBA-Playoffs am 28. April 1988, die Mitte Juni mit den NBA Finals endeten. Die Meisterschaft konnten sich die Los Angeles Lakers mit einem 4:3 in der Serie gegen die Detroit Pistons sichern.

Draft 
Der NBA-Draft 1987 fand am 22. Juni 1987 in New York City statt. An erster Position wurde David Robinson von den San Antonio Spurs gewählt.

All-Star Game 
Das All-Star Game 1988 wurde am 7. Februar 1988 im Chicago Stadium ausgetragen. Der Osten gewann mit 138 zu 133. Zum MVP wurde Michael Jordan gewählt.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, PCT = prozentualer Sieganteil, P = Rückstand auf Divisionsführenden

In Klammern sind die Platzierungen in den Setzlisten der jeweiligen Conference-Playoffs aufgeführt.

NBA-Auszeichnungen 
 Most Valuable Player: Michael Jordan, Chicago Bulls
 Rookie of the Year: Mark Jackson, New York Knicks
 Defensive Player of the Year: Michael Jordan, Chicago Bulls
 Sixth Man of the Year: Roy Tarpley, Dallas Mavericks
 Most Improved Player: Kevin Duckworth, Portland Trail Blazers
 Coach of the Year: Doug Moe, Denver Nuggets
 All-NBA First Team:
 F – Charles Barkley, Philadelphia 76ers
 F – Larry Bird, Boston Celtics
 C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 G – Michael Jordan, Chicago Bulls
 G – Magic Johnson, Los Angeles Lakers
 All-NBA Second Team:
 F – Patrick Ewing, New York Knicks
 F – Karl Malone, Utah Jazz
 F – Buck Williams, New Jersey Nets
 C – Mark Eaton, Utah Jazz
 G – Fat Lever, Denver Nuggets
 G – Alvin Robertson, San Antonio Spurs
 All-NBA Rookie Team:
 Greg Anderson, San Antonio Spurs
 Armen Gilliam, Phoenix Suns
 Mark Jackson, New York Knicks
 Derrick McKey, Seattle SuperSonics
 Kenny Smith, Sacramento Kings
 NBA All-Defensive First Team:
 Michael Cooper, Los Angeles Lakers
 Michael Jordan, Chicago Bulls
 Rodney McCray, Houston Rockets
 Kevin McHale, Boston Celtics
 Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
 NBA All-Defensive Second Team:
 Mark Eaton, Utah Jazz
 Patrick Ewing, New York Knicks
 Fat Lever, Denver Nuggets
 Karl Malone, Utah Jazz
 Alvin Robertson, San Antonio Spurs
 Buck Williams, New Jersey Nets

Playoffs 
In der ersten Runde wurde im Best-of-Five-System gespielt, ab der zweiten Runde dann im Best-Of-Seven-System.

Weblinks 
 Die Saison 1987/88 bei basketball-reference.com

NBA-Saison
Basketballsaison 1987/88